Mohamed Wali Akeik (ar. محمد والي أكيك; ur. w 1950 w Al-Ujun) – saharyjski polityk, premier Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej od 4 lutego 2018.

Bibliografia
Informacja o objęciu funkcji

Premierzy Sahary Zachodniej
Urodzeni w 1950
Ludzie urodzeni w Al-Ujun